miejsce nocnego wypoczynku poza domem – baza noclegowa
 Nocleg – polski film psychologiczny z 1973 roku